Шуми́ло () — українське прізвище.

Видатні носії 
 Шумило Анатолій Іванович (1977-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Нагороджений орденом «За мужність».
 Шумило Микита Михейович (1903—1982) — український прозаїк, сценарист і перекладач, членом Спілки письменників України.
 Шумило Сергій Вікторович (нар. 1976) — український історик, краєзнавець, журналіст, громадсько-політичний і культурний діяч. заслужений працівник культури України.

Див. також 
 Шум (прізвище)
 Шумилов (прізвище)